Александр Ленуар:
 Ленуар, Александр (1762—1839) — французский историк-медиевист.
 Ленуар, Александр (1801—1894) — французский архитектор, археолог, писатель, путешественник и художник.